Animal (lat. und engl. für: ‚Tier‘) steht für:

 Animal (Lied), ein Song des Deutschen Dance Projekts R.I.O.
 Animal (Band), eine US-amerikanische Metalband
 Animal (2014), US-amerikanischer Tierhorrorfilm von Brett Simmons
 Animal – Das Tier im Manne, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2001
 Animal – Gewalt hat einen Namen, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2005
 Animal 2: Hard Justice, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2007
 The Male Animal (dt.: ‚Das Tier im Manne‘), Theaterstück von James Thurber 
 Animal (Album), Debütalbum der US-amerikanischen Sängerin Kesha
 Animal, ein Lied der Band Def Leppard vom Album Hysteria
 Animal, ein Lied der Band Pearl Jam vom Album Vs.
 Animal, ein Lied der Band Neon Trees vom Album Habits
 einen Kampfnamen von Joseph Laurinaitis (1960–2020), US-amerikanischer Wrestler
 eine Figur der Muppet Show, siehe Muppet Show#Tier

Siehe auch:

 Animals
 Animal Dance
 Animal Kingdom
 A.N.I.M.A.L.
 Liste der animal-Epitheta
 Tier